Derrin Ebanks (1988) – calciatore britannico delle Isole Cayman
Devin Ebanks (1989) – cestista statunitense
Jason Ebanks (1988) – calciatore britannico delle Isole Cayman
Jedd Ebanks (1988) – calciatore britannico delle Isole Cayman
Mark Ebanks (1990) – calciatore britannico delle Isole Cayman
Nicholas Ebanks (1990) – calciatore britannico delle Isole Cayman
Raymond Ebanks, conosciuto come B.O. Dubb (1970) – rapper finlandese
Selita Ebanks (1983) – supermodella britannica
Sylvan Ebanks-Blake (1986) – calciatore inglese